Ел Амате има више значења:

 Ел Амате (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амате (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Амате (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Амате (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Амате (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Амате (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Амате (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Амате (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Амате (Сан Агустин Атенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Амате (Хајакатлан де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Амате (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате, Тепесилуапан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амате (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику